Bruno Paolinelli (1923-1991) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Josè Paolinelli (1922-1996) – calciatore italiano
 Olimpio Paolinelli (1936) – ex ciclista su strada e podista italiano
 Sergio Paolinelli (1955) – ex calciatore italiano